Résultats détaillés de l’édition 1931 du championnat de tennis d'Australie qui commence le 27 février 1931.

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1931
Australie
Australie
1931 en Australie
Compétition de tennis à Sydney